A tajvani labdarúgó-válogatott Tajvan nemzeti csapata, melyet a tajvani labdarúgó-szövetség irányít. A csapat még nem jutott ki egyetlen labdarúgó-világbajnokságra sem.

A válogatott 1975 és 1989 között az Óceániai Labdarúgó-szövetség tagja volt, köszönhetően az ország és Kína között kialakult politikai konfliktus miatt.

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés

Mérkőzések

Korábbi mérkőzések 

Korábbi mérkőzések

Következő mérkőzések

A válogatott szövetségi kapitányai

Külső hivatkozások 
 A Tajvani Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala 
 Tajvan a FIFA.com-on

Referenciák 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott